James Irvine – designer inglese
James Colquhoun Irvine – chimico scozzese